Смок — помпа.
 Смок () — назва дракона.
 «Смок» — одне із псевдо: Козака М. В.

Примітки